

Austria 
 Altenberg bei Linz – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung

Niemcy 
 Altenberg – dzielnica Ilshofen
 Altenberg – dzielnica Oberasbach
 Altenberg – dzielnica gminy Odenthal w powiecie Rheinisch-Bergischer Kreis w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Altenberg – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Altenberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
 Altenberg – klasztor koło Wetzlar

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Radzimowice

Osoby 
 Alfred Altenberg (1877–1924) – polski księgarz i wydawca, syn Hermana
 Helena Altenberg (1904–1978) – polska działaczka komunistyczna
 Herman Altenberg (1848–1885) – księgarz i wydawca, założyciel Wydawnictwa Altenberga, ojciec Alfreda
 Peter Altenberg (1859–1919) – austriacki pisarz

Zobacz też 
 Altenberga
 Altenberge
 Altenbergen